Натали Зиа (, ) — американская актриса.

Ранние годы 
Натали Зиа родилась в Харрисе, штат Техас и получила образование в Американской музыкально-драматической академии в Нью-Йорке, которую окончила в 1995 году.

Карьера 
Зиа начала свою карьеру со съёмок в рекламе, а в 1995 году сыграла в короткометражном фильме «Парни не плачут», который после превратился в полноценный проект, но роль, сыгранную Зиа исполнила в нём Хлоя Севиньи, которая впоследствии была номинирована на «Оскар».

Зиа известна благодаря своим ролям на телевидении. Она стала известна благодаря своей роли в дневной мыльной опере «Страсти», где снималась в 2000—2002 годах. Её первая регулярная роль в прайм-тайм была в недолго просуществовавшем сериале «Взгляды» в 2005 году. Наибольшей известности она добилась благодаря роли светской львицы в прайм-тайм мыльной опере «Грязные мокрые деньги», где снималась в 2007—2009 годах. Также она появилась в сериалах «Щит», «Жеребец» и «Блудливая Калифорния». На большом экране она сыграла небольшую роль в фильме 2010 года «Копы в глубоком запасе».

В 2010—2015 годах Зиа играла Вайнону Хокинс в сериале «Правосудие», а в 2013—2014 годах — Клэр Мэттьюс в сериале «Последователи». В 2014 году она снялась в пилоте сериале ABC «Только для членов», однако шоу было закрыто каналом до выхода в эфир, несмотря на производство нескольких эпизодов.

Личная жизнь 
С 16 июля 2014 года Зиа замужем за актёром Трэвисом Шульдтом, с которым она встречалась 11 лет до их свадьбы. У супругов есть дочь — Рейген Зи Шульдт (род. 25.10.2015).

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Хьюстоне